

Patronymes 
 Simon de La Loubère, 1642-1729, poète et diplomate français, envoyé extraordinaire de Louis XIV au Siam ;
 Jean-Louis Loubère, 1820-1893, officier et administrateur colonial français.

Toponymes 
 Ruisseau de la Loubère, affluent du ruisseau de Gouaneyre, dans le département de la Gironde ;
 La Loubère, étape du chemin de randonnée Henri-IV, près de Pau, dans les Pyrénées ;
 Crique Loubère, rivière de la Guyane française ;
 Caserne du Carbet Loubère, en Guyane.

Voir aussi 
 , forme apparentée.